Абалак (), также Абалаг (), — город в  на востоке региона Тахуа на западе Нигера. Абалак — не только город, но ещё и .

Согласно переписи 2011 года, население коммуны составило 33 882 человека.

География 
Абалак находится недалеко от северного края Сахеля, граничит с пустыней Сахара. Город также лежит на южной окраине сухих равнин и речных долин Азавага.

Город лежит в сухом русле реки, вади. В той местности сохраняются подземные воды даже в течение долгого сухого сезона.

Экономика и инфраструктура 
Абалак расположен вдоль шоссе, соединённого с главной асфальтированной магистралью Ниамей-Тахуа-Агадес-Арли. Дорога проходит на северо-востоке от Абалака. На юге местная дорога соединяет Абалак с городом , затем — с основной дорожной сетью.

Абалак — рыночный город регионального уровня. На нём также продаются животные, выращенных скотоводами и сезонными кочевниками этого района. В городе также развито необычное для этого засушливого региона ремесло — рыболовство. Рыбу ловят в искусственном озере, созданного плотиной на сезонной реке недалеко от города.

Город является центром для народов водабе и фульбе, а также для кочевых туарегов.

Примечания 

Города Нигера
Коммуны Нигера